Akimenko je priimek več oseb:
 Andrej Aleksejevič Akimenko (roj. 1979), ruski nogometaš
 Andrijan Zaharovič Akimenko, sovjetski general
 Feodor Stepanovič Akimenko, skladatelj